Principat steht für:

 Principat de Catalunya, den historischen Namen der katalanischen Gebiete der Krone Aragonien.
 Principat d'Andorra, historische Bezeichnung von Andorra
 CE Principat, andorranischer Fußballverein 
 Siehe auch

 Prinzipat